Само́а — многозначный термин:
 Самоа (государство)
 Самоа (архипелаг)
 Американское Самоа
 Самоа (народ)
 Самоа (язык)
 Самоа (Калифорния)
 Самое Джо (род. 1979) — американский рестлер.